Liste de professeurs et aumôniers de notoriété passée ou présente, ayant enseigné au collège Stanislas de Paris.

Professeurs

Directeurs

Prédicateurs 

Conférences de Carême :
 R. P. Henri Lacordaire, de 1834 à 1836.
 Louis-Gaston de Ségur de 1859 à 1864.
 Maurice d'Hulst de …1870-1871... (?)

Aumôniers 
 Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux
 Dominique Rey (1984-1985), évêque de Fréjus-Toulon
 Louis-Gaston de Ségur

Surveillants (jusqu'au ) 
 Pierre-Henri Bouchy
 Enguerrand Guépy
 Gilbert Mury
 Ernest Renan
 Raoul Villain

Notes et références

Voir aussi

Sources et bibliographie 
 Anciens annuaires du collège numérisés sur le site Gallica.fr.
 * Georges Sauvé, Le collège Stanislas, deux siècles d'éducation, éditions Patrimoine et Medias, 1994.

Articles connexes 
 Histoire du collège Stanislas de Paris
 Liste d'élèves du collège Stanislas de Paris

College Stanislas de Paris
Professeurs et aumoniers du college Stanislas de Paris